Synechodes är ett släkte av fjärilar. Synechodes ingår i familjen Brachodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Synechodes